Cenk Tosun (Wetzlar, 1991. június 7. –) török válogatott labdarúgó, a Beşiktaş JK játékosa kölcsönben az Everton csapatától.

Statisztika

Klub
2017. október 1-jén frissítve.

Válogatott
2017. október 9-én frissítve

Válogatott góljai 
2017. október 7-én frissítve.

Jegyzetek

Források 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Török labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
A Gaziantepspor labdarúgói
A Beşiktaş labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Crystal Palace labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói